Vahrn – miasto we Włoszech
 Warna – miasto w Bułgarii
 Varna – wieś w USA